Respawn Entertainment — американская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр, основанная двумя бывшими разработчиками Infinity Ward, президентом Джейсоном Уэстом () и генеральным менеджером Винсом Зэмпелла ().

История 
Компания была основана спустя месяц после мартовского конфликта 2010 года между Activision и Infinity Ward. Большое количество новых сотрудников новой компании составили бывшие коллеги основателей по студии Infinity Ward. К июню 2011 года в компании работало 40 бывших сотрудников Infinity Ward.

Первым проектом студии стал мультиплеерный шутер Titanfall, о котором стало известно за несколько дней до начала E3 2013 на основе информации о готовящемся журнале Game Informer, повествовавшем о первой игре от Respawn Entertainment. Демонстрация многопользовательского игрового процесса Titanfall прошла в ходе презентации EA на выставке E3 2013 10 июня 2013 года.

В начале марта 2013 года один из основателей студии Джейсон Уэст покинул компанию.

Сразу после выхода Titanfall в 2014 году студия начинает разработку его продолжения — Titanfall 2, которое вышло в 2016 году.

В июне 2014 года к Respawn Entertainment присоединился Стиг Асмуссен (), бывший креативный директор игр серии God of War. Асмуссен занял в Respawn Entertainment должность гейм-директора для работы над неназванным проектом, не связанным с серией Titanfall. 4 мая 2016 года Асмуссен сообщил, что новым проектом Respawn Entertainment является игра во вселенной «Звёздных войн», название которой было озвучено на E3 2018 — Star Wars Jedi: Fallen Order.

9 ноября 2017 года студию приобрела Electronic Arts за $ 151 млн наличными и до $ 164 млн собственным капиталом. Приобретение было завершено 1 декабря 2017 года.

18 мая 2020 года был открыт офис студии в Ванкувере (Канада), в планах которой дальнейшая поддержка Apex Legends.

Игры Respawn Entertainment

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Respawn Entertainment

Компании, основанные в 2010 году
Производители компьютерных игр США
Компании Лос-Анджелеса
Появились в 2010 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту